Замошка — название нескольких населённых пунктов:
 Замошка — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Замошка — деревня в Парфинском районе Новгородской области.